Zerzog ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm von Zerzog (1768–1838), deutscher Landrat
 Adolf von Zerzog (1799–1880), deutscher Gutsbesitzer und Politiker